Sainte-Marie-du-Mont puede referirse a: 

 Sainte-Marie-du-Mont, comuna francesa situada en Isère.
 Sainte-Marie-du-Mont, comuna francesa situada en Mancha.